Бетев — фамилия. Известные носители:

 Бетев, Пётр Павлович (1926—2002) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Бетев, Сергей Михайлович (1929—1990) — российский и советский писатель.
 Бетевы — старинный дворянский род.